Татья́на Влади́мировна Фельгенга́уэр (настоящая фамилия — Ша́дрина; род. 6 января 1985, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российская журналистка, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», являлась заместителем главного редактора, а также колумнистка Deutsche Welle. Приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру. Одна из Людей года — 2018 по версии журнала Time.

Биография 
Родилась в Ташкенте. С 1996 по 2022 гг. жила в Москве. Училась в московской школе № 875 (одним из преподавателей которой был Алексей Венедиктов). Окончила магистратуру Московского педагогического университета по специальности «Социология политики».

Была сотрудницей радиостанции «Эхо Москвы» более 18 лет. Первое появление в эфире в качестве корреспондента — в программе Марины Королёвой, посвящённой аварии в московской энергосистеме 2005 года. Ведущая программ «Утренний разворот» (совместно с Александром Плющевым) и «Особое мнение». В январе 2022 года ушла с радиостанции по причине «эмоционального истощения на грани выгорания». После закрытия радиостанции 3 марта 2022 года вернулась и вела выпуски на YouTube-канале Эха, который был закрыт 4 марта.

С 30 марта 2019 по 21 января 2020 года вела программу «В смысле?» на телеканале «Дождь», где происходило общение с подростками на актуальные темы. С декабря 2020 года выпускала авторский блог на ютуб-канале МБХ медиа.

С 2022 года живёт в Вильнюсе. С августа 2022 года — ведущая (совместно с Александром Плющевым) ежедневной программы DW Новости на YouTube-канале Deutsche Welle на русском.

Вопреки слухам, фамилию не меняла. По паспорту Татьяна продолжает носить фамилию Шадрина. Фамилию отчима взяла в качестве псевдонима, поскольку в коллективе радио «Эхо Москвы» первое время её считали родной дочерью Павла Фельгенгауэра и называли по этой фамилии.

Лауреат премии Москвы в области журналистики за 2010 год (вместе с Матвеем Ганапольским).

Участник акций протеста против фальсификации выборов на Болотной площади и проспекте имени Сахарова, освещала события в эфире радиостанции.

21 октября 2022 года Минюст России внёс Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр) в список физических лиц — «иностранных агентов».

Нападение 
23 октября 2017 года около двух часов дня в здание радиостанции «Эхо Москвы» ворвался мужчина, вооружённый ножом, и ранил журналистку в горло. Также пострадал охранник, который пытался помешать преступнику. После оказания первой помощи Татьяну Фельгенгауэр в тяжёлом состоянии срочно доставили в НИИ СП им. Склифосовского, где ей провели трехчасовую операцию.

2 ноября 2017 года выписана из больницы.

Нападавший был задержан охраной радиостанции и передан в руки полиции. Им оказался 48-летний уроженец Грузии, гражданин России и Израиля Борис Гриц. На допросе он заявил, что у него была «телепатическая» связь с Татьяной Фельгенгауэр, и что журналистка была «слишком навязчивой». Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (части 3 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

В мае 2018 года Пресненский суд Москвы признал Грица невменяемым и направил его на принудительное лечение. Также адвокаты Фельгенгауэр потребовали выплатить 100 тысяч рублей компенсации журналистке.

Личная жизнь 
В 2011 году была замужем за бывшим лидером фанатского объединения «Фратрия» Евгением Селеменевым, однако брачный союз продлился всего около полугода. По собственному признанию Татьяны, к супружеству её тогда подтолкнуло давление общественного мнения, но она была счастлива в браке.

Детей нет.

Интервью 

  // ГражданинЪ TV. 23 июня 2020.

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Фельгенгауэр на сайте радиостанции «Эхо Москвы»

Выпускники МПГУ
Журналисты России
Радиожурналисты России
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Телеведущие канала «Дождь»
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Авторы каналов YouTube
Жертвы покушений на убийство
Деятели протестного движения в России (2011—2013)
Русские эмигранты четвёртой волны в Литве
Журналисты, известные под псевдонимами
Колумнисты
Люди, признанные в России «иностранными агентами»